Abdul Rahim Ayew, né en 1988, un footballeur, fils d'Abedi et demi-frère de Jordan et d'André.
 Abedi Ayew « Pelé », né en 1962, un footballeur, frère de Kwame et père d'Abdul Rahim, d'André et de Jordan.
 André Ayew, né en 1989, un footballeur, fils d'Abedi, frère de Jordan et demi-frère d'Abdul Rahim.
 Jordan Ayew, né en 1991, un footballeur, fils d'Abedi, frère d'André et demi-frère d'Abdul Rahim.
 Kwame Ayew, né en 1973, est un  footballeur, frère d'Abedi et oncle d'Abdul Rahim, d'André et de Jordan.